Roland Marx (1933–2000), historien français ;
 Roland Marx (1949–), écrivain français.